Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Claudio Mezzadri e Gianni Ocleppo 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)

 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (primo turno)
 Paolo Canè /  Jakob Hlasek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1987